Cynara pode se referir a:

Cynara, um gênero de plantas;
Cynara, filme de King Vidor (1932).
Cynara, vocalista do Quarteto em Cy.

Desambiguação